Rummel – famiglia nobile tedesca

Franz Ferdinand von Rummel (1644-1716) – vescovo cattolico austriaco
Manfred Rummel (1938-2017) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
Martin Rummel (1974) – violoncellista austriaco
Rudolph Joseph Rummel (1932-2014) – politologo statunitense